Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Africa, в честь Африканского континента. Еще два планировались.

 HMS Africa — 46-пушечный корабль; в строю с 1694 по 1696.
 HMS Africa — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1761; продан в 1774.
 HMS Africa — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1781; сражался при Трафальгаре; разобран в 1814.
 HMS Africa — спущен на воду в 1803 как 36-пушечный фрегат 5 ранга HMS Euryalus; превращен в плавучую тюрьму в 1826; переименован в HMS Africa в 1859; продан в 1860.
 HMS Africa — деревянный винтовой шлюп; спущен на воду в 1862; продан Китаю в тот же год; переименован в China; продан в 1865.
 HMS Africa планировался как крейсер типа Drake; переименован в HMS Good Hope в 1899, спущен на воду в 1901; потоплен в 1914 при Коронеле.
 HMS Africa — додредноутный линкор типа King Edward VII; спущен на воду в 1905; продан в 1920.
 HMS Africa планировался как авианосец типа Audacious; заказан в 1943, позже перезаказан как авианосец типа Malta; отменен в 1945.

См. также 
 HMS Africaine — два корабля под названием Africaine
 Africa — ирландский наемный куттер, 70 80/94 тонн (прибл.), в строю с 12 декабря 1803 по 12 января 1810.